Bercy steht für:
 Bercy (Seine), eine ehemalige Gemeinde im ehemaligen Département Seine
 Quartier de Bercy, ein Verwaltungsbezirk (Quartier) in Paris
 Bahnhof Paris-Bercy-Bourgogne-Pays-d’Auvergne (umgangssprachlich Gare de Bercy), Kopfbahnhof in Paris
 Bercy (Métro Paris)

Siehe auch:
 Parc de Bercy
 Pont de Bercy